Pappus (plant), gereduceerde kelk bij de lintbloempjes van een lid van de composietenfamilie.
Pappos van Alexandrië, 4e-eeuws wiskundige uit Alexandrië.
Regel van Pappus, wiskundige formule, wordt ook regel van Paul Guldin genoemd.
Stelling van Pappos, meetkundige stelling 
Keten van Pappos